Sande kan avse:

Geografi

Finland 

 Sandö (ö i Finland, Satakunta),

Norge 

 Sande (Sunnfjord), ort, 
 Sande kommun, Vestfold, tidigare kommun, 
 Sande, Vestfold, ort, 
 Sande kommun,

Portugal 

 Sande (ort), Braga, Vila Verde,

Tyskland 

 Sande, Niedersachsen, ort och kommun, 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar